Вандлиц () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Барним. Население составляет 21 704 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 164,13 км². Официальный код — 12 0 60 269.

Коммуна подразделяется на 9 сельских округов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга